Джийн Симънс може да се отнася за:

 Джийн Симънс (музикант)
 Джийн Симънс (актриса)